La Serra de Talteüll és una serra situada entre els municipis de Cases de Pena i de Talteüll, a la comarca del Rosselló, a la Catalunya Nord. La major part de la serra pertany a la comuna de Talteüll, però el seu extrem nord-est, amb el Puig Burgat, entre en el terme de Cases de Pena.

És al sector sud-est del terme comunal de Talteüll, i el seu extrem nord-est, al nord del terme de Cases de Pena.

La serra inclou en el seu extrem sud-occidental, el Puig d'en Pallars, a la zona central la Torre de Talteüll, o del Far, i al nord-est, al termenal amb Cases de Pena, el Puig Burgat. En els dos vessants, nord-oest i sud-est, la serra conté diverses pedreres d'extracció de pedra calcària, així com plantes de tractament de la pedra.

Bibliografia

Referències 

Geografia de Cases de Pena
Geografia de Talteüll